Filip může být:
 Filip – mužské rodné jméno
 Filip (příjmení) – příjmení

Názvy obcí obsahující „Filip“
 Filipka (Oldřichov v Hájích)
 Filipov (Čáslav)
 Filipov (Česká Kamenice)
 Filipov (Jiříkov)
 Filipov (Kameničky)
 Filipov u Zábřeha
 Filipova Huť
 Filipovice (Bělá pod Pradědem)
 Filipovice (Hradec nad Moravicí)
 Filipovka